Defiance pode referir-se a:

Geografia
 Defiance - cidade localizada no estado norte-americano de Iowa.
 Defiance - cidade localizada no estado norte-americano de Ohio.
 Condado de Defiance - localizado no estado norte-americano de Ohio.
 Fort Defiance - Região censo-designada localizada no estado norte-americano de Arizona

Cultura
 Defiance - filme de guerra norte-americano de 2008.
Desambiguação

Televisão
 Defiance - série de televisão de Ficção científica norte-americano de 2012.